Лос Сервантес има више значења:

 Лос Сервантес (Тузантан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Сервантес, Сан Антонио де лос Сервантес (Апасео ел Алто), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Сервантес (Апасео ел Гранде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику